Kappler ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Kappler (1889–1970), Schweizer Gewerkschafter und Politiker (KVP)
 August Kappler (1815–1887), deutscher Forscher und Unternehmer in Suriname
 Bianca Kappler (* 1977), deutsche Leichtathletin
 Eugen Kappler (1905–1977), deutscher Physiker und Professor für Experimentalphysik
 Gustav Kappler (1855–1922), österreichischer Marinemaler und Konstruktionszeichner
 Günter Kappler (* 1939), deutscher Luftfahrtexperte
 Herbert Kappler (1907–1978), deutscher SS-Kommandant in Rom
 Irmgard Horlbeck-Kappler (1925–2016), deutsche Malerin und Grafikerin
 John W. Kappler, US-amerikanischer Biochemiker und Immunologe
 Karl Kappler (1891–1962), deutscher Automobilrennfahrer
 Maximilian Kappler (* 1997), deutscher Motorradrennfahrer
 Ulrike Kappler (* 1951), deutsche Künstlerin
 Werner Kappler (1902–1944), deutscher Klassischer Philologe
 Wolfgang Kappler (1493–1567), österreichischer Mediziner und Physikus

Kappler ist zudem der Name von:

 Kappler (Lana), denkmalgeschützter Hof in Lana, Südtirol

Siehe auch:
 Kapler
 Käppler
 Kappeler